30-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 28 марта по 17 ноября 1968 года. Победителем турнира стало киевское «Динамо» (четвёртый чемпионский титул).

Ленинградский «Зенит», занявший в прошлом году в чемпионате последнее, 19 место, в честь 50-летия Октябрьской революции оставлен в первой группе «А» вопреки спортивному принципу. Чемпионат был расширен до 20 команд. Группу сильнейших пополнило «Динамо» из Кировабада.

Первый круг чемпионата выиграл московский «Спартак». Ему удалось опередить действующего чемпиона киевское «Динамо» на два очка. Однако в начале второго круга «Спартак» потерял в пяти играх семь очков и, в итоге, уступил первое место киевлянам. Тем не менее москвичи стали самой результативной командой чемпионата: Галимзян Хусаинов забил 17 мячей, а Виктор Евлентьев — 10. Столичное «Торпедо», ставшее второй по результативности, заняло третье место в чемпионате СССР 1968 года.

Итоговая таблица

Чемпионская гонка

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1968
1968